González, Gonzalez o Gonzales hace referencia a varios artículos:

Personas 
 El apellido González.
 Alberto Gonzales, fiscal estadounidense.
 Daniella Gonzalez, deportista olímpica.
 Edith González, actriz mexicana.
 Eva Gonzales, pintora francesa.
 Fernando González (tenista).
 Jorge González (músico chileno).
 José González (cantante).
 Lucho González (futbolista).
 Pancho Gonzales, tenista estadounidense.
 Speedy Gonzales, personaje animado.
 Derlis González, futbolista paraguayo.
 Gabriel González, futbolista paraguayo.

Lugares

Argentina 
 González Catán, ciudad del gran Buenos Aires, Argentina.

Colombia 
 El municipio González en el departamento de Cesar, Colombia.

Estados Unidos 
Gonzales (California)
Gonzales (Luisiana)
Gonzales (Texas)
Condado de Gonzales, en Texas.

México 

 El municipio González en Tamaulipas, México.
 González, capital municipal de González en Tamaulipas, México.

Música 
Gonzalez, grupo musical británico.